Суперкубок Італії з футболу 1995 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 січня 1996 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубку «Пармою». Для обох команд це була друга участь у турнірі. У 1990 році «Ювентус» програв «Наполі», а два роки по тому «Парма» зазнала поразки від «Мілана». 

Завдяки єдиному голу, який забив Віаллі, туринцям вдалося вперше в історії здобути цей трофей.

Матч

Деталі

1995
1995 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Парма»
Січень 1996
1995 в італійському спорті